El término Niederwil puede referirse a:

Niederwil, comuna suiza del cantón de Argovia.
Niederwil, comuna suiza del cantón de Soleura.